Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1975/1976 — 40-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом второй год подряд стал клуб СОНП Кладно.

Формат 
Перед началом сезона 1975/76 изменилась система чемпионата: 12 команд на 1-м этапе играли в 2 круга, по итогам которого шло разделение на 2 группы (с 1 по 6 места и с 7 по 12 места). В группах проводились 2-круговые турниры с учётом очков, набранных на 1-м этапе. Второй год подряд чемпионом стал клуб СОНП Кладно. Серебряным и бронзовым призёром, как и годом ранее, стали команды Тесла Пардубице и Дукла Йиглава .

Турнирные таблицы

1-й этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Милан Новы (Кладно) — 32 шайбы

2. Эдуард Новак (Кладно) — 26

3. Иван Глинка (Литвинов) — 25

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Мирослав Краса, Мирослав Термер

Защитники

Франтишек Поспишил, Франтишек Каберле (старший), Ян Нелиба,Отакар Вейвода (старший), Ярослав Винш, Богумил Чермак, Франтишек Ветровец, Антонин Мелч

Нападающие

Милан Новы, Эдуард Новак, Вацлав Сикора, Зденек Недвед (старший), Милан Скрбек, Любомир Бауэр, Зденек Мюллер, Мирослав Крживачек, Ладислав Высушил, Иржи Филип, Иржи Кухлер, Ян Новотны

Тренер — Ярослав Вольф

Ссылки 
 Сезон 1975/76 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1975 году
Спорт в Чехословакии в 1976 году
1975 год в хоккее
1976 год в хоккее